Diverse località portano il nome Griffith, tra cui:
Isola Griffith, un'isola antartica dell'arcipelago Windmill.
Isola Griffith, un'isola canadese del territorio di Nunavut.
Isola Griffiths. un'isola dello stato del Victoria (Australia).